Legia Rycerska – w ramach I Korpusu Polskiego w Rosji (dowódca: gen. por. Suryn; ppłk Habich; Daniel Konarzewski?)
 Legia Podchorążych – w ramach 1 Dywizji Strzelców Polskich w Rosji (dowódca - płk Tupalski)
 Legia Oficerska (WP we Francji) – w ramach WP we Francji (dowódca - płk Zakrzewski) 
 Legia Oficerska (PSZ) – w ramach PSZ na Zachodzie (dowódca: ppłk dypl. Jan Emisarski; później płk Epler)